Ницана — многозначный термин:

 Ницана — молодёжная деревня в Южном округе Израиля, в 70 км к юго-востоку от Беэр-Шевы.
 Ницана — пограничный контрольно-пропускной пункт, соединяющий египетский город эль-Уджа и израильский Ницана.
 Ницана — древний набатейский и византийский город на территории современного Израиля и национальный парк.